2003 Голяма награда на Канада е 35-о за Голямата награда на Канада и осми кръг от сезон 2003 във Формула 1, провежда се на 15 юни 2003 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
2003 година в Канада